Чемпионат Дании по шахматам 1953 года проходил в Хорсенсе. Во второй раз чемпионом страны стал Эйгил Педерсен.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1953

Чемпионаты Дании по шахматам
1953 год в шахматах
1953 год в Дании